W Polsce
 Kuznocin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Kuznocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Kuznocin – gromada